Джеймі Олексяк (,  21 грудня 1992, Торонто) — канадський хокеїст українського походження, захисник клубу НХЛ «Сіетл Кракен».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2008 року.

2011 року був обраний на драфті НХЛ під 14-м загальним номером командою «Даллас Старс».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Ніагара АйсДогс»‎
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»‎
Хокеїсти «Сіетл Кракен»‎
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Даллас Старс»
Українці Канади
Уродженці Торонто